Maisonfort est un nom faisant notamment référence à :

Patronyme 

 Claude de la Chatre de la Maisonfort (1536-1614), capitaine catholique des Guerres de religion ;
 Alexandre Dubois-Descours, marquis de la Maisonfort (1680-1754), officier de marine ;
 Louis Dubois-Descours, marquis de la Maisonfort (1763-1820), petit fils du précédent, homme politique et écrivain français ;
 Rose Esther Dubois Descours de la Maisonfort (1771-1850), sœur du précédent, épouse de François-Ignace Carpentier de Changy, officer du Roi ;
 Maximilien Dubois-Descours, marquis de la Maisonfort (1792-1848), fils du précédent, militaire français.

Toponymie 
 Maisonfort est un quartier de Royan (Charente-Maritime).

Voir aussi 
 Château de la Maison-Fort à Bitry (Nièvre) ;
 Château de la Maisonfort à Genouilly (Cher).

Patronyme français
Homonymie de patronyme